Stora Hästskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Hästskär, Kimitoön, Åboland, 
 Stora Hästskär, Borgå, Nyland,

Se även
Hästskär
Lilla Hästskär
Stora Hästskäret

Robotskapade Finlandförgreningar